Krasnoslobodsk může být:

 Krasnoslobodsk (Volgogradská oblast) – město ve Volgogradské oblasti v Rusku
 Krasnoslobodsk (Mordvinsko) – město v Mordvinské republice v Rusku